A' katigoría () je nejvyšší kyperská fotbalová soutěž (neboli Kyperská první divize ve fotbale mužů), která funguje od roku 1934. Týmy na posledních 2 místech ligové tabulky na konci sezóny sestupují do nižší kyperské druhé divize.

Nejúspěšnějším kyperským klubem je s 28 triumfy APOEL FC, který naposledy zvítězil v sezoně 2018/19.

Nejlepší kluby v historii - podle počtu titulů

Přehled vítězů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Přehled vítězů, RSSSF.com 

Fotbal na Kypru
Fotbalové ligové soutěže